La Copa de les Ciutats en Fires 1967-68 fou la desena edició de la Copa de les Ciutats en Fires disputada la temporada 1967-68. Fou guanyada pel Leeds United en derrotar en doble partit al Ferencvárosi TC. Fou la primera victòria anglesa de la competició.

Primera Ronda

Segona Ronda

Tercera Ronda 

Dundee FC, Rangers FC, Athletic Bilbao i Bologna FC es classificaren automàticament per Quarts de Final.

Quarts de final

Semifinals

Final

Enllaços externs 
 Resultats de la Copa de Fires a Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Copa de les Ciutats en Fires
Competicions futbolístiques del 1967
Competicions futbolístiques del 1968